Василий Соболев:
 Соболев, Василий Александрович (род. 1949) — советский и украинский тренер по спортивной гимнастике.
Заслуженный тренер Украины. 
 Соболев, Василий Захарович (1895—1927) — революционер, большевик.